Jean-Guy Talamoni (1960 -), un homme politique français, ancien président de l'Assemblée de Corse ;
 Louis Talamoni (1912 - 1975), un homme politique français, sénateur ;
 Luigi Talamoni (1848-1926), un prêtre catholique italien, bienheureux.